Parsons kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parsons (Kansas)
Parsons (Tennessee)
Parsons (West Virginia)